Bodziszkowce (Geraniales Dumortier) – grupa roślin okrytonasiennych stanowiąca klad wyróżniany w randze rzędu w różnych systemach klasyfikacyjnych. Grupa niejednorodna morfologicznie, do niedawna różnie ujmowana w systematyce roślin. Dopiero w 2011 analizy molekularne potwierdziły bliskie, siostrzane pokrewieństwo z rzędem mirtowców. Grupa koronna rzędu datowana jest na 88 do 80 milionów lat temu.

Systematyka 
 Pozycja rzędu w nadrzędzie różopodobnych według APweb
Rząd bodziszkowców jest siostrzany względem mirtowców Myrtales. Wraz z nimi tworzy klad bazalny dla grupy Malvidae w obrębie kladu wyróżnianego w różnych systemach jako różowe lub różopodobne.

 Podział na rodziny na podstawie APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

Przypisy 

Bodziszkowce